Pareques — род рыб из семейства горбылёвых (Sciaenidae).

Виды

Ссылки 
 
 Виды рода Pareques на FishBase
 BioLib

Горбылёвые